Pantschenko oder Panchenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Pantschenko (1937–2002), sowjetischer und russischer Philologe, Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Alexander Nikolajewitsch Pantschenko (1953–2009), russischer Schachspieler
 Alexandar Panchenko (* 1961), ukrainischer Schachspieler
 Anastassija Anatoljewna Pantschenko (* 1990), russische Kanutin 
 Dmitri Pantschenko (* 1987), russischer Schachspieler
 Grigori Filippowitsch Pantschenko (1900–1963), sowjetischer Generalmajor 
 Iwan Wiktorowitsch Pantschenko (* 1984), russischer Biathlet
 Julija Wiktorowna Pantschenko (* 1985), russische Biathletin
 Kirill Wiktorowitsch Pantschenko (* 1989), russischer Fußballspieler
 Ljubow Pantschenko (1938–2022), ukrainische Künstlerin
 Wiktor Wjatscheslawowitsch Pantschenko (* 1963), russischer Fußballspieler